Мемориальная премия Джона В. Кэмпбелла за лучший научно-фантастический роман () — литературная премия, ежегодно вручаемая лучшему научно-фантастическому роману, опубликованному на английском языке за предшествующий календарный год. Возникла в 1973 году по инициативе Гарри Гаррисона и Брайана Олдисса, названа в честь знаменитого американского редактора Джона Вуда Кэмпбелла, который на протяжении многих лет поддерживал различных писателей-фантастов и развитие жанра в целом. Победителей определяет достаточно малый комитет жюри (например, в 2009 году было восемь членов жюри, в 2010 и 2011 годах — по девять), что отличает премию Кэмпбелла от Хьюго и Небьюлы.

Победители и номинанты

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

Специальные награды

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Мемориальная премия Джона В. Кэмпбелла в Worlds Without End — обложки, аннотации, выдержки и т. д. для победителей и номинантов
 

Джон Вуд Кэмпбелл
Кэмпбелл
Награды, появившиеся в 1973 году